

Znani ludzie o nazwisku Hawley 
 Alan R. Hawley (1864–1938), amerykański lotnik i baloniarz 
 Elizabeth Hawley (1923–2018), amerykańska dziennikarka i kronikarka wypraw w Himalaje
 Hawley Pratt (1895–1963), amerykański reżyser filmowy, animator
 Henry Hawley (ok. 1679–1759), brytyjski generał-porucznik
 Richard Hawley (ur. 1967), brytyjski gitarzysta, wokalista, kompozytor, piosenkarz i autor tekstów
 Steven Hawley (ur. 1951), amerykański kosmonauta
 Wanda Hawley (1895–1963), amerykański aktorka
 Willis Chatman Hawley (1864–1941), amerykański polityk i prawnik

Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Hawley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hawley – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Miejscowości w USA 
 Hawley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Hawley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Hawley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Hawley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jones

Gminy w USA 
 Hawley (ang. Hawley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Hawley (ang. Hawley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay